Billy McConnell ist der Name folgender Personen:

* Billy McConnell (Fußballspieler) (eigentlich William Henry McConnell; 1901–1974), irischer Fußballspieler
 Billy McConnell (Rennfahrer) (* 1986), australischer Motorradrennfahrer